Băsescu ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Băsescu (* 1980), rumänische Politikerin, MdEP (seit 2009)
 Traian Băsescu (* 1951), rumänischer Politiker